Antonietti ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Antonietti (* 1991), Schweizer Eishockeyspieler
 Colomba Antonietti (* 1826; † 1849), italienische Freiheitskämpferin während des Risorgimento
 Eliot Antonietti (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Francine Antonietti (* 1946), Schweizer Sportschütze
 Josip Antonietti (1832–1898), österreichischer bzw. jugoslawischer Politiker
 Markus Antonietti (* 1960), deutscher Chemiker